Paulino Martins Alves (Palmeira, 14 de maio de 1893 — Ponta Grossa, 7 de dezembro de 1973) foi um maestro e músico brasileiro.

Foi miltar, chegando à patente de tenente. Ao chegar em Ponta Grossa, em 1931, foi regente da Banda de Música do 13º Regimento de Infantaria. Foi co-fundador e primeiro maestro da Banda Lyra, criada em 1952. Também foi o idealizador da Escola de Música de Ponta Grossa, atual Conservatório Dramático Musical Paulino Martins Alves. 

Maestros do Paraná
Naturais de Palmeira (Paraná)